|-
|(99251)||2001 LM|| align=right|13,9|| align=right|3,968|| align=right|0,212|| align=right|9,76|| align=right|7,904||HLD||13. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(99252)||2001 LJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,520|| align=right|0,238|| align=right|11,16|| align=right|3,999||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99253)||2001 LA2|| align=right|14,2|| align=right|3,138|| align=right|0,183|| align=right|7,08|| align=right|5,558||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99254)||2001 LG11|| align=right|14,0|| align=right|3,177|| align=right|0,130|| align=right|14,53|| align=right|5,663||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99255)||2001 LP11|| align=right|13,7|| align=right|3,148|| align=right|0,245|| align=right|26,82|| align=right|5,584||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99256)||2001 LQ12|| align=right|13,4|| align=right|3,144|| align=right|0,179|| align=right|16,08|| align=right|5,575||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99257)||2001 LT12|| align=right|13,9|| align=right|2,938|| align=right|0,251|| align=right|17,11|| align=right|5,036||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99258)||2001 MF5|| align=right|15,0|| align=right|3,071|| align=right|0,218|| align=right|7,68|| align=right|5,382||MBA||21. června 2001||Calar Alto||Calar Alto
|-
|(99259)||2001 MO17|| align=right|14,9|| align=right|3,115|| align=right|0,134|| align=right|17,74|| align=right|5,498||MBA||26. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(99260)||2001 MC28|| align=right|16,5|| align=right|2,309|| align=right|0,154|| align=right|6,77|| align=right|3,508||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(99261)||2001 NB7|| align=right|14,7|| align=right|3,020|| align=right|0,124|| align=right|7,79|| align=right|5,249||MBA||15. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99262) Bleustein||2001 OQ12|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,080|| align=right|11,28|| align=right|5,453||MBA||20. července 2001||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(99263)||2001 OZ31|| align=right|16,5|| align=right|1,898|| align=right|0,040|| align=right|22,71|| align=right|2,614||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(99264)||2001 OP42|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,172|| align=right|4,05|| align=right|3,626||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(99265)||2001 OQ62|| align=right|15,8|| align=right|3,026|| align=right|0,163|| align=right|1,07|| align=right|5,264||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99266)||2001 OQ69|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,182|| align=right|6,11|| align=right|3,471||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99267)||2001 OJ84|| align=right|14,0|| align=right|3,156|| align=right|0,084|| align=right|27,81|| align=right|5,607||MBA||18. července 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(99268)||2001 OD94|| align=right|14,3|| align=right|2,845|| align=right|0,160|| align=right|14,51|| align=right|4,797||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99269)||2001 OU97|| align=right|13,5|| align=right|3,162|| align=right|0,194|| align=right|26,87|| align=right|5,621||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99270)||2001 OG98|| align=right|15,6|| align=right|1,916|| align=right|0,075|| align=right|21,39|| align=right|2,652||MBA||25. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(99271)||2001 PJ2|| align=right|14,9|| align=right|3,224|| align=right|0,132|| align=right|3,22|| align=right|5,787||MBA||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99272)||2001 PW24|| align=right|13,8|| align=right|3,169|| align=right|0,180|| align=right|12,93|| align=right|5,639||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99273)||2001 PD28|| align=right|14,1|| align=right|2,981|| align=right|0,188|| align=right|10,61|| align=right|5,145||MBA||14. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(99274)||2001 PM41|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,066|| align=right|12,60|| align=right|4,300||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(99275)||2001 PH57|| align=right|15,1|| align=right|2,777|| align=right|0,086|| align=right|6,74|| align=right|4,628||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99276)||2001 QC20|| align=right|13,2|| align=right|4,002|| align=right|0,218|| align=right|5,65|| align=right|8,006||HLD||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99277)||2001 QU58|| align=right|15,4|| align=right|1,809|| align=right|0,067|| align=right|24,54|| align=right|2,433||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99278)||2001 QA68|| align=right|17,4|| align=right|1,903|| align=right|0,231|| align=right|20,47|| align=right|2,624||MBA||16. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(99279)||2001 QF70|| align=right|13,7|| align=right|3,170|| align=right|0,082|| align=right|6,56|| align=right|5,644||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99280)||2001 QA83|| align=right|16,2|| align=right|2,353|| align=right|0,249|| align=right|4,53|| align=right|3,609||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99281)||2001 QR99|| align=right|16,0|| align=right|1,924|| align=right|0,060|| align=right|23,08|| align=right|2,669||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99282)||2001 QS116|| align=right|15,4|| align=right|2,294|| align=right|0,176|| align=right|5,52|| align=right|3,473||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99283)||2001 QD120|| align=right|15,6|| align=right|2,625|| align=right|0,175|| align=right|3,14|| align=right|4,253||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99284)||2001 QX131|| align=right|14,7|| align=right|2,967|| align=right|0,094|| align=right|10,39|| align=right|5,109||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99285)||2001 QT138|| align=right|15,7|| align=right|1,954|| align=right|0,080|| align=right|21,00|| align=right|2,732||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99286)||2001 QO139|| align=right|15,7|| align=right|1,933|| align=right|0,050|| align=right|22,30|| align=right|2,687||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99287)||2001 QN165|| align=right|15,2|| align=right|3,122|| align=right|0,286|| align=right|16,01|| align=right|5,514||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99288)||2001 QA203|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,037|| align=right|6,57|| align=right|4,505||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99289)||2001 QV205|| align=right|14,0|| align=right|3,165|| align=right|0,177|| align=right|4,48|| align=right|5,629||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99290)||2001 QU206|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,101|| align=right|4,50|| align=right|4,428||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99291)||2001 QO220|| align=right|15,6|| align=right|2,601|| align=right|0,153|| align=right|6,85|| align=right|4,193||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99292)||2001 QS226|| align=right|13,5|| align=right|3,220|| align=right|0,127|| align=right|9,04|| align=right|5,778||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99293)||2001 QX256|| align=right|15,1|| align=right|2,751|| align=right|0,174|| align=right|9,83|| align=right|4,561||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99294)||2001 QR258|| align=right|14,0|| align=right|3,242|| align=right|0,126|| align=right|21,70|| align=right|5,835||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99295)||2001 QP274|| align=right|14,9|| align=right|3,186|| align=right|0,159|| align=right|5,46|| align=right|5,686||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99296)||2001 QK287|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,209|| align=right|3,95|| align=right|3,570||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99297)||2001 RU14|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,371|| align=right|20,36|| align=right|3,445||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99298)||2001 RV46|| align=right|15,9|| align=right|1,920|| align=right|0,080|| align=right|21,14|| align=right|2,660||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99299)||2001 RR48|| align=right|15,4|| align=right|1,871|| align=right|0,046|| align=right|25,40|| align=right|2,558||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99300)||2001 RV52|| align=right|13,7|| align=right|3,930|| align=right|0,053|| align=right|5,80|| align=right|7,790||HLD||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99301)||2001 RX91|| align=right|14,8|| align=right|2,842|| align=right|0,082|| align=right|2,97|| align=right|4,789||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99302)||2001 RU92|| align=right|15,0|| align=right|3,069|| align=right|0,125|| align=right|2,45|| align=right|5,375||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99303)||2001 SJ2|| align=right|15,7|| align=right|2,526|| align=right|0,041|| align=right|0,99|| align=right|4,014||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(99304)||2001 SF53|| align=right|15,1|| align=right|2,992|| align=right|0,054|| align=right|11,64|| align=right|5,174||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99305)||2001 SL55|| align=right|16,1|| align=right|2,448|| align=right|0,121|| align=right|6,64|| align=right|3,829||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99306)||2001 SC101|| align=right|12,6|| align=right|5,197|| align=right|0,024|| align=right|5,53|| align=right|11,85||JUT||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99307)||2001 SB182|| align=right|15,6|| align=right|2,990|| align=right|0,098|| align=right|4,48|| align=right|5,170||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99308)||2001 SD233|| align=right|12,0|| align=right|5,100|| align=right|0,022|| align=right|29,92|| align=right|11,52||JUT||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99309)||2001 SH264|| align=right|12,0|| align=right|5,262|| align=right|0,036|| align=right|9,57|| align=right|12,07||JUT||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99310)||2001 SB282|| align=right|15,9|| align=right|1,926|| align=right|0,087|| align=right|23,17|| align=right|2,671||MBA||22. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99311)||2001 SQ282|| align=right|12,5|| align=right|5,159|| align=right|0,046|| align=right|14,40|| align=right|11,72||JUT||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99312)||2001 SK290|| align=right|16,1|| align=right|1,909|| align=right|0,102|| align=right|20,30|| align=right|2,638||MBA||29. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(99313)||2001 TO25|| align=right|15,9|| align=right|2,468|| align=right|0,068|| align=right|5,52|| align=right|3,877||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99314)||2001 TM29|| align=right|15,8|| align=right|2,772|| align=right|0,022|| align=right|5,08|| align=right|4,614||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99315)||2001 TF46|| align=right|16,0|| align=right|1,969|| align=right|0,081|| align=right|17,23|| align=right|2,762||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99316)||2001 TH63|| align=right|16,5|| align=right|2,157|| align=right|0,111|| align=right|1,36|| align=right|3,167||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99317)||2001 TN74|| align=right|15,2|| align=right|2,889|| align=right|0,094|| align=right|1,88|| align=right|4,910||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99318)||2001 TW84|| align=right|16,3|| align=right|2,780|| align=right|0,065|| align=right|3,93|| align=right|4,635||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99319)||2001 TX92|| align=right|16,3|| align=right|2,530|| align=right|0,195|| align=right|2,87|| align=right|4,024||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99320)||2001 TF103|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,042|| align=right|7,00|| align=right|3,467||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(99321)||2001 TT113|| align=right|16,9|| align=right|2,108|| align=right|0,213|| align=right|2,43|| align=right|3,061||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99322)||2001 TW136|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,056|| align=right|12,30|| align=right|5,459||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(99323)||2001 TE205|| align=right|12,4|| align=right|5,215|| align=right|0,010|| align=right|17,24|| align=right|11,91||JUT||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99324)||2001 UJ2|| align=right|15,8|| align=right|1,959|| align=right|0,088|| align=right|19,12|| align=right|2,742||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99325)||2001 UF14|| align=right|16,1|| align=right|1,915|| align=right|0,088|| align=right|23,77|| align=right|2,650||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99326)||2001 UA26|| align=right|14,2|| align=right|3,046|| align=right|0,125|| align=right|9,29|| align=right|5,314||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99327)||2001 UP32|| align=right|12,1|| align=right|5,098|| align=right|0,024|| align=right|5,13|| align=right|11,52||JUT||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99328)||2001 UY123|| align=right|12,1|| align=right|5,201|| align=right|0,074|| align=right|16,84|| align=right|11,86||JUT||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(99329)||2001 VH13|| align=right|14,9|| align=right|2,782|| align=right|0,091|| align=right|2,07|| align=right|4,640||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99330)||2001 VT15|| align=right|14,6|| align=right|2,287|| align=right|0,207|| align=right|29,06|| align=right|3,457||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99331)||2001 VF41|| align=right|15,6|| align=right|2,169|| align=right|0,096|| align=right|2,40|| align=right|3,193||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99332)||2001 VZ66|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,136|| align=right|3,73|| align=right|4,196||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99333)||2001 VJ81|| align=right|15,3|| align=right|2,200|| align=right|0,144|| align=right|6,10|| align=right|3,263||MBA||12. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99334)||2001 VC92|| align=right|11,6|| align=right|5,311|| align=right|0,083|| align=right|29,67|| align=right|12,24||JUT||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99335)||2001 VB106|| align=right|15,3|| align=right|2,714|| align=right|0,072|| align=right|2,15|| align=right|4,470||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99336)||2001 VD111|| align=right|14,3|| align=right|3,080|| align=right|0,054|| align=right|9,59|| align=right|5,405||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99337)||2001 XR21|| align=right|15,0|| align=right|2,185|| align=right|0,101|| align=right|5,01|| align=right|3,230||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99338)||2001 XB24|| align=right|14,2|| align=right|2,680|| align=right|0,056|| align=right|12,43|| align=right|4,387||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99339)||2001 XY26|| align=right|15,5|| align=right|2,194|| align=right|0,108|| align=right|4,93|| align=right|3,249||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99340)||2001 XY27|| align=right|16,2|| align=right|2,234|| align=right|0,177|| align=right|6,79|| align=right|3,340||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99341)||2001 XP30|| align=right|15,6|| align=right|2,342|| align=right|0,137|| align=right|4,95|| align=right|3,583||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99342)||2001 XZ72|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,097|| align=right|5,44|| align=right|4,250||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99343)||2001 XO83|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,156|| align=right|6,88|| align=right|3,350||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99344)||2001 XG94|| align=right|16,6|| align=right|2,358|| align=right|0,068|| align=right|2,14|| align=right|3,619||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99345)||2001 XX100|| align=right|16,4|| align=right|2,191|| align=right|0,093|| align=right|3,31|| align=right|3,242||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99346)||2001 XN101|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,124|| align=right|5,88|| align=right|3,441||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99347)||2001 XO104|| align=right|15,6|| align=right|2,156|| align=right|0,116|| align=right|4,74|| align=right|3,165||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99348)||2001 XP104|| align=right|15,6|| align=right|2,164|| align=right|0,127|| align=right|4,04|| align=right|3,183||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99349)||2001 XT107|| align=right|15,7|| align=right|2,271|| align=right|0,072|| align=right|4,17|| align=right|3,421||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99350)||2001 XO108|| align=right|15,8|| align=right|2,223|| align=right|0,094|| align=right|4,10|| align=right|3,315||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99351)||2001 XV119|| align=right|15,1|| align=right|2,349|| align=right|0,054|| align=right|6,36|| align=right|3,600||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99352)||2001 XW119|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,114|| align=right|6,31|| align=right|3,523||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99353)||2001 XT133|| align=right|15,5|| align=right|2,601|| align=right|0,168|| align=right|0,96|| align=right|4,194||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99354)||2001 XZ145|| align=right|16,3|| align=right|2,219|| align=right|0,155|| align=right|2,99|| align=right|3,305||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99355)||2001 XU157|| align=right|17,2|| align=right|2,187|| align=right|0,128|| align=right|2,77|| align=right|3,233||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99356)||2001 XG165|| align=right|15,6|| align=right|2,219|| align=right|0,145|| align=right|5,46|| align=right|3,305||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99357)||2001 XZ178|| align=right|16,1|| align=right|2,242|| align=right|0,083|| align=right|4,77|| align=right|3,356||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99358)||2001 XC179|| align=right|16,7|| align=right|2,181|| align=right|0,119|| align=right|0,49|| align=right|3,220||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99359)||2001 XU179|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,136|| align=right|6,43|| align=right|3,569||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99360)||2001 XY182|| align=right|16,9|| align=right|2,251|| align=right|0,109|| align=right|1,71|| align=right|3,378||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99361)||2001 XO194|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,134|| align=right|6,54|| align=right|3,619||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99362)||2001 XN197|| align=right|15,3|| align=right|2,241|| align=right|0,207|| align=right|4,54|| align=right|3,355||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99363)||2001 XJ198|| align=right|15,8|| align=right|2,225|| align=right|0,091|| align=right|4,30|| align=right|3,319||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99364)||2001 XG211|| align=right|16,6|| align=right|2,321|| align=right|0,135|| align=right|5,02|| align=right|3,535||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99365)||2001 XY212|| align=right|14,9|| align=right|2,311|| align=right|0,137|| align=right|22,02|| align=right|3,514||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99366)||2001 XD214|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,046|| align=right|6,00|| align=right|3,454||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99367)||2001 XG216|| align=right|17,3|| align=right|2,198|| align=right|0,086|| align=right|0,58|| align=right|3,258||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99368)||2001 XE221|| align=right|12,0|| align=right|5,230|| align=right|0,014|| align=right|5,86|| align=right|11,96||JUT||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99369)||2001 XN228|| align=right|15,9|| align=right|2,207|| align=right|0,132|| align=right|2,21|| align=right|3,278||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99370)||2001 XJ247|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,080|| align=right|5,66|| align=right|3,526||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99371)||2001 XX251|| align=right|16,0|| align=right|2,297|| align=right|0,088|| align=right|8,08|| align=right|3,481||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99372)||2001 XW252|| align=right|16,5|| align=right|2,243|| align=right|0,026|| align=right|6,89|| align=right|3,359||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99373)||2001 YU|| align=right|16,1|| align=right|2,291|| align=right|0,078|| align=right|11,18|| align=right|3,466||MBA||18. prosince 2001||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(99374)||2001 YH11|| align=right|16,4|| align=right|2,274|| align=right|0,092|| align=right|1,79|| align=right|3,428||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99375)||2001 YV48|| align=right|16,1|| align=right|2,210|| align=right|0,102|| align=right|5,50|| align=right|3,285||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99376)||2001 YR60|| align=right|16,0|| align=right|2,191|| align=right|0,038|| align=right|1,43|| align=right|3,243||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99377)||2001 YN73|| align=right|15,6|| align=right|2,177|| align=right|0,074|| align=right|6,84|| align=right|3,212||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99378)||2001 YY80|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,176|| align=right|7,92|| align=right|3,395||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99379)||2001 YQ82|| align=right|15,8|| align=right|2,153|| align=right|0,172|| align=right|3,11|| align=right|3,158||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99380)||2001 YB87|| align=right|15,5|| align=right|2,267|| align=right|0,110|| align=right|7,29|| align=right|3,413||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99381)||2001 YO94|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,162|| align=right|7,41|| align=right|3,500||MBA||19. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(99382)||2001 YR96|| align=right|16,8|| align=right|2,269|| align=right|0,065|| align=right|5,47|| align=right|3,418||MBA||18. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(99383)||2001 YV109|| align=right|15,3|| align=right|2,365|| align=right|0,116|| align=right|9,80|| align=right|3,635||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99384)||2001 YP113|| align=right|13,9|| align=right|2,320|| align=right|0,143|| align=right|25,39|| align=right|3,534||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99385)||2001 YD125|| align=right|15,2|| align=right|2,649|| align=right|0,024|| align=right|4,96|| align=right|4,310||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99386)||2001 YW148|| align=right|14,8|| align=right|3,237|| align=right|0,114|| align=right|6,59|| align=right|5,824||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99387)||2001 YS152|| align=right|14,3|| align=right|2,763|| align=right|0,161|| align=right|14,57|| align=right|4,592||MBA||19. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(99388)||2002 AL|| align=right|16,2|| align=right|1,952|| align=right|0,072|| align=right|16,99|| align=right|2,726||MBA||4. ledna 2002||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(99389)||2002 AN|| align=right|15,6|| align=right|2,226|| align=right|0,172|| align=right|2,22|| align=right|3,320||MBA||5. ledna 2002||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(99390)||2002 AP1|| align=right|16,4|| align=right|2,323|| align=right|0,065|| align=right|2,66|| align=right|3,540||MBA||6. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(99391)||2002 AK4|| align=right|15,1|| align=right|1,983|| align=right|0,084|| align=right|21,45|| align=right|2,792||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99392)||2002 AW4|| align=right|16,7|| align=right|2,325|| align=right|0,148|| align=right|4,15|| align=right|3,545||MBA||9. ledna 2002||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(99393)||2002 AS11|| align=right|16,2|| align=right|2,173|| align=right|0,224|| align=right|2,71|| align=right|3,203||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99394)||2002 AL16|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,172|| align=right|15,91|| align=right|4,184||MBA||4. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99395)||2002 AB19|| align=right|15,1|| align=right|1,940|| align=right|0,082|| align=right|18,65|| align=right|2,702||MBA||8. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99396)||2002 AE23|| align=right|15,0|| align=right|2,226|| align=right|0,231|| align=right|5,94|| align=right|3,320||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99397)||2002 AF24|| align=right|15,5|| align=right|2,267|| align=right|0,208|| align=right|8,43|| align=right|3,413||MBA||7. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99398)||2002 AP29|| align=right|13,8|| align=right|3,094|| align=right|0,112|| align=right|11,35|| align=right|5,441||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99399)||2002 AJ31|| align=right|14,1|| align=right|2,790|| align=right|0,097|| align=right|14,51|| align=right|4,659||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99400)||2002 AV34|| align=right|16,0|| align=right|2,157|| align=right|0,053|| align=right|2,32|| align=right|3,167||MBA||11. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(99401)||2002 AX34|| align=right|15,0|| align=right|2,414|| align=right|0,165|| align=right|8,98|| align=right|3,751||MBA||12. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99402)||2002 AT58|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,140|| align=right|2,11|| align=right|3,820||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99403)||2002 AX58|| align=right|16,2|| align=right|2,222|| align=right|0,131|| align=right|1,94|| align=right|3,312||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99404)||2002 AE62|| align=right|17,4|| align=right|2,169|| align=right|0,074|| align=right|4,28|| align=right|3,194||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99405)||2002 AJ62|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,137|| align=right|1,60|| align=right|3,876||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99406)||2002 AO64|| align=right|16,3|| align=right|2,353|| align=right|0,089|| align=right|3,11|| align=right|3,609||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99407)||2002 AY64|| align=right|15,1|| align=right|2,515|| align=right|0,099|| align=right|2,61|| align=right|3,989||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99408)||2002 AM69|| align=right|16,1|| align=right|2,238|| align=right|0,176|| align=right|1,49|| align=right|3,348||MBA||7. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(99409)||2002 AD70|| align=right|15,7|| align=right|2,341|| align=right|0,050|| align=right|6,47|| align=right|3,581||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99410)||2002 AJ80|| align=right|16,9|| align=right|2,194|| align=right|0,169|| align=right|4,25|| align=right|3,249||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99411)||2002 AH85|| align=right|15,9|| align=right|2,260|| align=right|0,118|| align=right|6,73|| align=right|3,396||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99412)||2002 AB106|| align=right|16,4|| align=right|2,239|| align=right|0,186|| align=right|5,47|| align=right|3,349||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99413)||2002 AY109|| align=right|16,0|| align=right|2,294|| align=right|0,113|| align=right|1,24|| align=right|3,474||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99414)||2002 AV121|| align=right|17,1|| align=right|2,383|| align=right|0,141|| align=right|2,33|| align=right|3,678||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99415)||2002 AD123|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,020|| align=right|3,70|| align=right|3,737||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99416)||2002 AY128|| align=right|15,5|| align=right|2,690|| align=right|0,045|| align=right|13,70|| align=right|4,411||MBA||14. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(99417)||2002 AA141|| align=right|14,3|| align=right|3,200|| align=right|0,098|| align=right|13,85|| align=right|5,723||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99418)||2002 AR151|| align=right|14,5|| align=right|3,225|| align=right|0,112|| align=right|17,93|| align=right|5,792||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99419)||2002 AO153|| align=right|15,6|| align=right|2,365|| align=right|0,145|| align=right|1,94|| align=right|3,637||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99420)||2002 AY158|| align=right|14,6|| align=right|2,569|| align=right|0,120|| align=right|14,43|| align=right|4,118||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99421)||2002 AC164|| align=right|16,4|| align=right|2,278|| align=right|0,165|| align=right|4,22|| align=right|3,438||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99422)||2002 AG179|| align=right|16,1|| align=right|2,425|| align=right|0,149|| align=right|2,61|| align=right|3,776||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99423)||2002 AV179|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,120|| align=right|7,48|| align=right|3,569||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99424)||2002 AU186|| align=right|15,8|| align=right|2,248|| align=right|0,174|| align=right|5,62|| align=right|3,371||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99425)||2002 AE190|| align=right|16,2|| align=right|2,207|| align=right|0,160|| align=right|5,60|| align=right|3,279||MBA||11. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(99426)||2002 AX190|| align=right|16,2|| align=right|2,240|| align=right|0,148|| align=right|6,82|| align=right|3,353||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99427)||2002 AB191|| align=right|15,0|| align=right|2,519|| align=right|0,097|| align=right|6,55|| align=right|3,998||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99428)||2002 AO194|| align=right|15,4|| align=right|2,289|| align=right|0,169|| align=right|3,74|| align=right|3,461||MBA||12. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99429)||2002 AG197|| align=right|16,8|| align=right|2,392|| align=right|0,231|| align=right|1,71|| align=right|3,698||MBA||14. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(99430)||2002 BQ1|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,125|| align=right|6,42|| align=right|3,355||MBA||19. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(99431)||2002 BP13|| align=right|14,1|| align=right|2,840|| align=right|0,085|| align=right|12,03|| align=right|4,784||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99432)||2002 BS15|| align=right|16,4|| align=right|2,224|| align=right|0,130|| align=right|3,77|| align=right|3,316||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99433)||2002 BN16|| align=right|15,9|| align=right|2,376|| align=right|0,138|| align=right|1,52|| align=right|3,663||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99434)||2002 BC17|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,204|| align=right|5,08|| align=right|3,507||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99435)||2002 BV18|| align=right|14,6|| align=right|2,856|| align=right|0,030|| align=right|2,97|| align=right|4,827||MBA||21. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99436)||2002 BJ22|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,140|| align=right|1,44|| align=right|3,670||MBA||22. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99437)||2002 BS25|| align=right|15,6|| align=right|2,337|| align=right|0,077|| align=right|6,17|| align=right|3,573||MBA||25. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(99438)||2002 BT25|| align=right|15,4|| align=right|2,547|| align=right|0,097|| align=right|4,84|| align=right|4,065||MBA||25. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(99439)||2002 CA1|| align=right|16,5|| align=right|2,261|| align=right|0,109|| align=right|5,72|| align=right|3,398||MBA||2. února 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(99440)||2002 CA2|| align=right|16,2|| align=right|2,253|| align=right|0,191|| align=right|5,71|| align=right|3,381||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(99441)||2002 CA6|| align=right|16,0|| align=right|2,441|| align=right|0,124|| align=right|2,07|| align=right|3,812||MBA||4. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99442)||2002 CF8|| align=right|15,0|| align=right|2,410|| align=right|0,047|| align=right|6,91|| align=right|3,741||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(99443)||2002 CA14|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,161|| align=right|1,88|| align=right|3,762||MBA||8. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(99444)||2002 CS17|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,137|| align=right|6,51|| align=right|3,580||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99445)||2002 CQ22|| align=right|16,3|| align=right|2,172|| align=right|0,145|| align=right|4,95|| align=right|3,200||MBA||5. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(99446)||2002 CS24|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,072|| align=right|5,64|| align=right|3,655||MBA||6. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99447)||2002 CX25|| align=right|14,2|| align=right|2,345|| align=right|0,271|| align=right|23,33|| align=right|3,590||MBA||10. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(99448)||2002 CF30|| align=right|15,7|| align=right|2,241|| align=right|0,203|| align=right|5,93|| align=right|3,354||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99449)||2002 CJ30|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,114|| align=right|4,82|| align=right|3,460||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99450)||2002 CP34|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,191|| align=right|13,20|| align=right|4,197||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99451)||2002 CL37|| align=right|16,3|| align=right|2,557|| align=right|0,161|| align=right|4,20|| align=right|4,089||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99452)||2002 CM38|| align=right|15,4|| align=right|2,536|| align=right|0,209|| align=right|9,17|| align=right|4,038||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99453)||2002 CW42|| align=right|16,4|| align=right|2,152|| align=right|0,092|| align=right|3,98|| align=right|3,155||MBA||12. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(99454)||2002 CZ42|| align=right|16,1|| align=right|2,202|| align=right|0,122|| align=right|4,77|| align=right|3,266||MBA||12. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(99455)||2002 CX55|| align=right|16,6|| align=right|2,555|| align=right|0,101|| align=right|0,27|| align=right|4,083||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99456)||2002 CH57|| align=right|15,3|| align=right|2,417|| align=right|0,086|| align=right|2,54|| align=right|3,756||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99457)||2002 CS58|| align=right|16,1|| align=right|2,320|| align=right|0,220|| align=right|6,82|| align=right|3,532||MBA||13. února 2002||Nashville||R. Clingan
|-
|(99458)||2002 CF59|| align=right|16,9|| align=right|2,450|| align=right|0,164|| align=right|0,72|| align=right|3,835||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(99459)||2002 CO62|| align=right|14,8|| align=right|2,995|| align=right|0,057|| align=right|10,76|| align=right|5,184||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99460)||2002 CJ66|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,123|| align=right|14,50|| align=right|4,301||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99461)||2002 CM66|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,188|| align=right|8,31|| align=right|3,468||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99462)||2002 CE83|| align=right|16,1|| align=right|2,280|| align=right|0,172|| align=right|2,76|| align=right|3,442||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99463)||2002 CR83|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,145|| align=right|4,89|| align=right|3,743||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99464)||2002 CC91|| align=right|12,7|| align=right|5,252|| align=right|0,045|| align=right|2,88|| align=right|12,04||JUT||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99465)||2002 CP93|| align=right|16,3|| align=right|2,380|| align=right|0,148|| align=right|2,18|| align=right|3,672||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99466)||2002 CN96|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,245|| align=right|24,07|| align=right|5,464||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99467)||2002 CN102|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,140|| align=right|2,19|| align=right|3,693||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99468)||2002 CE103|| align=right|15,2|| align=right|2,657|| align=right|0,102|| align=right|3,21|| align=right|4,331||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99469)||2002 CB107|| align=right|16,2|| align=right|2,329|| align=right|0,198|| align=right|3,10|| align=right|3,554||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99470)||2002 CQ110|| align=right|16,5|| align=right|2,230|| align=right|0,148|| align=right|4,45|| align=right|3,328||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99471)||2002 CK112|| align=right|13,7|| align=right|3,050|| align=right|0,182|| align=right|12,37|| align=right|5,325||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99472)||2002 CO112|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,165|| align=right|5,76|| align=right|3,343||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99473)||2002 CP112|| align=right|15,2|| align=right|2,339|| align=right|0,143|| align=right|6,40|| align=right|3,577||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99474)||2002 CE114|| align=right|16,0|| align=right|2,239|| align=right|0,153|| align=right|3,79|| align=right|3,350||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99475)||2002 CR118|| align=right|14,3|| align=right|2,291|| align=right|0,239|| align=right|22,75|| align=right|3,467||MBA||13. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99476)||2002 CU133|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,037|| align=right|3,15|| align=right|4,153||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99477)||2002 CG135|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,096|| align=right|6,12|| align=right|3,727||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99478)||2002 CD137|| align=right|16,2|| align=right|2,234|| align=right|0,111|| align=right|5,15|| align=right|3,339||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99479)||2002 CS152|| align=right|16,4|| align=right|2,149|| align=right|0,167|| align=right|4,45|| align=right|3,150||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99480)||2002 CE154|| align=right|16,2|| align=right|2,334|| align=right|0,123|| align=right|2,97|| align=right|3,566||MBA||9. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(99481)||2002 CY157|| align=right|17,4|| align=right|2,287|| align=right|0,099|| align=right|3,23|| align=right|3,458||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99482)||2002 CP159|| align=right|16,2|| align=right|2,379|| align=right|0,139|| align=right|3,65|| align=right|3,669||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99483)||2002 CE166|| align=right|15,1|| align=right|2,769|| align=right|0,076|| align=right|3,84|| align=right|4,606||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99484)||2002 CQ169|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,203|| align=right|5,64|| align=right|3,487||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99485)||2002 CD170|| align=right|16,9|| align=right|2,304|| align=right|0,097|| align=right|4,86|| align=right|3,496||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99486)||2002 CJ171|| align=right|16,5|| align=right|2,283|| align=right|0,090|| align=right|5,22|| align=right|3,448||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99487)||2002 CR172|| align=right|15,5|| align=right|2,217|| align=right|0,191|| align=right|6,42|| align=right|3,300||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99488)||2002 CW172|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,104|| align=right|8,53|| align=right|3,575||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99489)||2002 CS174|| align=right|14,5|| align=right|2,642|| align=right|0,044|| align=right|19,22|| align=right|4,293||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99490)||2002 CD220|| align=right|16,3|| align=right|2,275|| align=right|0,146|| align=right|8,34|| align=right|3,431||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99491)||2002 CN227|| align=right|15,6|| align=right|2,477|| align=right|0,178|| align=right|8,01|| align=right|3,898||MBA||6. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(99492)||2002 CZ231|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,175|| align=right|3,98|| align=right|4,157||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99493)||2002 CR237|| align=right|14,3|| align=right|2,809|| align=right|0,143|| align=right|8,92|| align=right|4,706||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99494)||2002 CH239|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,150|| align=right|2,92|| align=right|4,105||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99495)||2002 CD240|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,193|| align=right|3,88|| align=right|3,430||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99496)||2002 CH243|| align=right|15,8|| align=right|2,565|| align=right|0,015|| align=right|1,55|| align=right|4,108||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99497)||2002 CX244|| align=right|15,7|| align=right|2,278|| align=right|0,199|| align=right|5,22|| align=right|3,437||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99498)||2002 CQ246|| align=right|15,0|| align=right|2,279|| align=right|0,183|| align=right|24,95|| align=right|3,440||MBA||14. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99499)||2002 CK247|| align=right|17,2|| align=right|2,331|| align=right|0,145|| align=right|2,23|| align=right|3,557||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(99500)||2002 CQ248|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,118|| align=right|5,21|| align=right|3,340||MBA||14. února 2002||Palomar||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek